WMP en förkortning som kan stå för något av följande:

Windows Media Player
WMP - Filsuffix för ett bildformat utvecklat av Microsoft.